Nora Sophie Griefahn (geboren 1992) ist eine deutsche Umwelt-Aktivistin und Gründerin und geschäftsführende Co-Vorständin des Vereins Cradle to Cradle NGO.

Leben 
Griefahn ist die Tochter der ehemaligen niedersächsischen Umweltministerin Monika Griefahn und des Chemikers Michael Braungart.
Sie studierte Umweltwissenschaften und Technischen Umweltschutz in Lüneburg, Wien, Kopenhagen und Berlin.

Seit 2012 ist sie im Vorstand von Cradle to Cradle NGO. In dieser Rolle nimmt sie in Reden, Interviews und Artikeln zu Fragen rund um Cradle to Cradle Stellung, sie bietet Seminare und hält Vorlesungen. Außerdem ist sie in wissenschaftlichen Beiräten und internationalen Netzwerken tätig.

Griefan ist Mutter von vier Kindern.

Cradle to cradle 

Griefahns Vater hatte in den 1990er Jahren gemeinsam mit dem Architekten William McDonough das Prinzip Cradle-to-crade entwickelt, mit dem Griefahn dadurch früh in Berührung kam.
Durch den Ansatz, sämtliche Produkte so zu designen, dass sie vollständig wieder in der Stoffkreislauf zurückgeführt werden können (entweder biologisch durch Kompostieren oder technisch durch Recycling), würde sich der ökologische Fußabdruck dieser Produkte drastisch reduzieren.

Cradle to Cradle NGO 

2012 gründete sie gemeinsam mit Tim Janßen den Verein Cradle to Cradle, eine Nichtregierungsorganisation, die das Ziel hat, die Idee der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu verbreiten.
Griefahn bildet seit der Gründung zusammen mit Tim Janßen den geschäftsführenden Vorstand.

Auszeichnungen 
2018 wurde Griefan als einzige Deutsche in die Auswahl 30 under 30 des
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) aufgenommen, der jährlich 30 junge Führungskräfte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung auszeichnet.

Sie erhielt ein Studienstipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung und wurde vom Land Niedersachsen für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Weblinks 
 eigene Homepage
 Cradle to Cradle NGO
 Cradle to Cradle Congress
 Labor Tempelhof

Einzelnachweise 

Umweltaktivist
Deutscher
Geboren 1992
Frau